O Sistema Brasileiro de Classificação de Estádios (Sisbrace) é o órgão ligado ao Ministério do Esporte que avalia as condições dos estádios brasileiros pautado no Estatuto do torcedor. O sistema varia com uma nota de uma bola até cinco bolas, sendo uma a pior nota. Cada estádio é avaliado em 3 áreas: Segurança; Conforto e Acessibilidade; Vigilância sanitária. Foi fundado em 28 de janeiro de 2016 na cidade de São Paulo.

Lista de Estádios com classificação 5 
Apenas 13 estádios receberam a nota máxima na 1º avaliação publicada em 2016 e apenas um recebeu a nota 5.5.5 que foi o Allianz Parque.

Ligações externas 
 www.esporte.gov.br/estadiomais
 Ministério do Esporte - Avaliação dos estádios brasileiros, página editada e disponível em 28 de janeiro de 2016

Classificações
Administração pública do Brasil
Listas de estádios de futebol do Brasil